Вильгельм VII:
 Вильгельм VII Великий (маркиз Монферратский) (1240—1292).
 Вильгельм VII (ландграф Гессен-Касселя) (1651—1670).